Sarsicytheridea är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Athersuch 1982. Sarsicytheridea ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Sarsicytheridea